Михаил Эразмович Омельяновский (, Киев — 1 декабря 1979, Москва) — советский философ, специалист по диалектическому материализму и философским проблемам естествознания. Член-корреспондент АН СССР (1968). Академик АН УССР (1948). Автор 250 работ, в том числе ряда монографий.

Биография 
С начала 1920-х годов Омельяновский вёл активную политико-просветительскую работу в Монастырищенском районе Винницкой области, сочетая её с изучением трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, работ по философским проблемам физики.

В 1928 году поступил в Институт красной профессуры. Одновременно учился в Институте философии Московского университета.

С 1931 года заведовал кафедрой философии Воронежского химико-технологического института.

В 1946 году защитил докторскую диссертацию по философским вопросам измерения. Тогда же ЦК КПСС направляет его на работу в качестве директора Института философии АН УССР. В 1948 году избран академиком АН УССР. В 1950—1951 годы работает председателем Отделения общественных наук АН УССР.

С 1955 года и вплоть до своей кончины работал в Институте философии АН СССР, сначала заместителем директора, а с 1964 года заведующим отдела философских проблем естествознания.

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Научная деятельность
Омельяновский внёс большой вклад в развитие контактов философов и учёных-естественников. В своих работах он стремился раскрыть методологическое значение принципа наблюдаемости. Рассматриваемые им проблемы включают аксиоматический подход в физической теории, особенности субъектно-объектных отношений в физике XX века, философский смысл корпускулярно-волнового дуализма, диалектические моменты в концепции дополнительности Бора, диалектика элементарного и сложного в физике высоких энергий, соотношение понятий пространства, времени и материи с точки зрения диалектики абсолютного и относительного, прерывного и непрерывного и другие. Особое внимание он уделял обоснованию идеи о существовании объективной реальности и её методологическому значению для физики. Подверг критическому анализу индетерминистские интерпретации квантовой механики.

Пропагандировал советскую псевдонаучную трактовку философских аспектов физических теорий и методов познания.

Основные работы
 О докторской диссертации Маркса. — «Под знаменем марксизма», 1935, № 1.
 Ленин о пространстве и времени и теории относительности Эйнштейна. — «Известия АН СССР», 1946, т. 3, № 4.
 В. И. Ленин и физика XX века. М., 1947.
 Против субъективизма в квантовой механике. К., 1953.
 Против индетерминизма в квантовой механике. — В кн.: Философские вопросы современной физики. К., 1956.
 Философские вопросы квантовой механики. М., 1956.
 Диалектический материализм и проблема реальности в квантовой физике. — В кн.: Философские вопросы современной физики. М., 1959.
 Философская борьба вокруг проблемы причинности в квантовой физике. — В кн.: Проблема причинности в современной физике. М., 1960.
 Проблема наглядности в физике. — «Вопросы философии», 1961, № 11.
 Философская эволюция копенгагенской школы физиков. — «Известия АН СССР», 1962, № 9.
 Philosophische Probleme der Quantenmechanik. — Берлин, 1962.
 Проблема элементарности частиц в квантовой физике. — В кн.: Философские проблемы физики элементарных частиц. М., 1963.
 Диалектика в науках о неживой природе. М., 1964.
 Диалектика в современной физике. М., 1973.
 Развитие оснований физики XX века и диалектика. М., 1984.

Награды 
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, а также медалями.

В 1976 году его работа «Диалектика в современной физике» была удостоена премии имени Г.В. Плеханова, которая присуждается за выдающиеся научные работы в области философии..

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Историческая справка  на сайте Архива РАН
 Профиль на сайте НАН Украины 

Философы СССР
Философы Украины
Философы науки
Преподаватели Воронежского университета инженерных технологий
Действительные члены АН УССР
Лауреаты премии им. Г. В. Плеханова АН СССР
Члены КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище